International Mobile Telephony (voor IMT-2000 en IMT-Advanced, of resp. 3G en 4G)
 Intima-media-dikte, de dikte van de binnenste twee lagen (intima en media) van de wand van een slagader
 Institut Mines-Télécom, een in 1996 opgerichte grande école (technische universiteit) in Parijs
 International Marxist Tendency, een internationale socialistische organisatie